Линвуд:

Географические названия 

 Линвуд — город в штате Вашингтон, США
  — город в штате Калифорния, США

Персоналии 
 Линвуд, Соня Кристина — английская певица